Термин капилляр применяется для обозначения очень узких трубок, через которые может проходить жидкость.
Подробнее смотри в статье Капиллярный эффект.

 Капилляр (биология) — самый мелкий вид кровеносных сосудов.
 Капилляр (физика)
 Капиллярный эффект